Iglesia de San Ginés es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al santo llamado Ginés. Es traducido en otros idiomas como Église Saint Genest (en francés), Church of Saint Genesius (en inglés), Chiesa di San Genesio (en italiano), Igrexa de San Xes (en gallego).

Advocación 
 San Ginés de Roma, actor mártir — festividad: 25 de agosto;
 San Ginés de Arlés, notario mártir — festividad: 25 de agosto;
Para otros santos:
 Véase San Ginés (desambiguación).

Iglesias 
 Nota: ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad.

España 
 Iglesia de San Ginés, iglesia católica en la localidad de Arrecife, Canarias;
 Iglesia de San Ginés, iglesia católica en la localidad de Cerrazo, Cantabria;
Iglesia de San Ginés, iglesia católica en la localidad de Ferreirós, Vila de Cruces,Pontevedra
 Capilla de San Xes de Francelos, iglesia católica en la localidad de Francelos, Galicia;
 Iglesia de San Ginés, iglesia católica en la ciudad de Guadalajara;
 Iglesia de San Ginés, iglesia católica en la ciudad de Madrid;
 Iglesia de San Ginés (B.I.C. 1983), iglesia católica en la localidad de Purchena, Almería;
 Iglesia de San Ginés, iglesia católica en la ciudad de Soria;
 Iglesia de San Ginés (B.I.C. 1982), iglesia católica en la localidad de Villabrágima, Valladolid;
 Iglesia de San Ginés, iglesia católica en la localidad de Espín, Huesca;